Binární může být:

 v matematice
 binární soustava – dvojková číselná soustava
 binární operace
 binární relace
 binární kvadratická forma

 v astronomii
 binární systém
 binární hvězda – dvojhvězda
 binární planetka

 v ekonomii
 binární opce

 v biologii
 binární dělení

 v chemii
 binární sloučenina
 binární diagram – fázový diagram dvousložkového systému
 binární diagram železo-uhlík

 v elektrotechnice
 binární sčítačka

 v informatice
 binární halda
 binární kód
 binární strom
 binární vyhledávání
 binární vyhledávací strom
 zkrácené binární kódování
 binární umocňování
 zrcadlový binární kód (Grayův kód)